Endive est un terme utilisé pour désigner le légume de différentes plantes, selon les régions :

 l'endive ou chicon, cultivar de Cichorium intybus (chicorée sauvage) ;
 différentes sous-espèces cultivéees de Cichorium endivia (chicorée endive), à savoir :
 la chicorée scarole ou endive à larges feuilles,
 la chicorée frisée ou endive à fines côtes.

Flore (nom vernaculaire)